Die sortierbare Liste der Wasserfälle in Neuseeland führt die namentlich bekannten Wasserfälle sowie Stromschnellen () in Neuseeland.

Siehe auch 
 Liste von Wasserfällen
 Wasserfall

Weblinks 
 Wasserfälle in Neuseeland bei www.teara.govt.nz (englisch)
 Wasserfälle in Neuseeland bei waterfalls.co.nz (englisch)

!

Neuseeland